

Patronyme 

 Maurice Décamps (1892-1963), peintre français.
 Henri Décamps (1935-2023), biologiste français.
 Christian Décamps (1946-), chanteur et écrivain français.
 Francis Décamps (1952-), musicien français, frère de Christian.
 Tristan Décamps (1972-), musicien français, fils de Christian.